Лапорје може бити:

 Лапорје (Велике Лашче), насељено мјесто у општини Велике Лашче, Република Словенија
 Лапорје (Словенска Бистрица), насељено мјесто у општини Словенска Бистрица, Република Словенија